Чу() — китайське, англійське або корейське прізвище
 Джеффрі Чу (1924—2019) — американський фізик-теоретик.

Чу () — корейське прізвище.
 Чу Йон Гван — південнокорейський футболіст.
 Чу Мін Джін — південнокорейська ковзанярка.
 Чу Сан Ук — південнокорейський актор.
 Чу Се Джон — південнокорейський футболіст.
 Чу Се Хьок — південнокорейський настільний тенісист.
 Чу Хьон Чон — південнокорейська лучниця.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища